Čapek je priimek več znanih oseb:

 Josef Čapek (1887—1945), češki pisatelj in slikar
 Karel Čapek (1890—1938), češki pisatelj in scenarist
 Karel Matěj Čapek-Chod (1860—1927), češki pisatelj

Glej tudi 
 asteroid 1931 Čapek